Merckel ist der Familienname folgender Personen:

 Curt Merckel (1858–1921), deutscher Ingenieur und Baudirektor in Hamburg
 Ferdinand Ludwig August Merckel (1808–1893), Baumeister des Historismus
 Friedrich von Merckel (1837–1907), preußischer Generalmajor
 Friedrich Theodor von Merckel (1775–1846), preußischer Oberpräsident der Provinz Schlesien
 Henriette von Merckel, siehe Wilhelm von Merckel
 Wilhelm von Merckel (1803–1861), deutscher Jurist und Autor

Siehe auch:
 Merkel (Begriffsklärung)
 Merkl
 Märkl
 Märkel